Coalmont (Pennsylvanie)
 Coalmont (Tennessee)

Homonymie de localités aux États-Unis